Большая Рязань — село в Ставропольском районе Самарской области. Административно входит в одноимённое сельское поселение Большая Рязань.

Население 
В 1780 году в деревне Новая Рязань Городищи тож, насчитывалась 100 ревизских душ.

К 1859 году в селе Старая Рязань в 159 дворах жило: 438 мужчин и 486 женщин.

В 1900 году в с. Б. Рязани в 222 дворах жило: 678 м. и 726 ж.; 

В 1931 г. население сел составляло 2126 человек на 425 дворов.

История 

Село основано примерно в 1670 году, выходцами из Переяславля Рязанского. 

До 1701 года находилось в монастырском владении.

С 1708 года деревня была в составе Симбирского уезда Казанской губернии. 

В 1770 году жители села основали деревню Малая Рязань.

В 1780 году в деревне Новая Рязань Городищи тож, насчитывалась сотня ревизских душ и стала относиться к Самарскому уезду Симбирского наместничества.

В 1780-х годах перешло во владение графов Орловых (позднее — Орловых-Давыдовых).

В 1792 году в селе появилась деревянная церковь во имя Живоначальной Троицы с двумя престолами: главный (холодный) — в честь Введения во храм Пресвятые Богородицы и в приделе (теплый) — во имя Живоначальной Троицы. 

В 1796 году — в  Самарском уезде Симбирской губернии.  

В XIX веке село часто писали как Рязань. См. ст. карты: [1] [2] 

В 1851 году вошло в состав Сызранского уезда  Симбирской губернии.

К 1859 году в селе Старая Рязань в 159 дворах жило: 438 мужчин и 486 женщин, которое входило в 1-й стан Сызранского уезда  Симбирской губернии.

В феврале 1918 года была установлена Советская власть. За селом окончательно закрепилось название — Большая Рязань. 

В 1929 году село вошло в состав Самарского района Средневолжского края, был образован колхоз «12 лет Октября», первоначально в него вошло лишь 32 человека. В том же году в селе был закрыт храм. 

В 1931 году население села составляло 2126 человек.

В 1940-1950-е г. в Б. Рязани располагался лесопункт Леспромхоза.

С 1941 года в Сосново-Солонецком районе Куйбышевской области. 

В 1960 году перешло в Жигулёвский район Куйбышевской области. 

В 1963 вошло в Ставропольский район Куйбышевской области (с 1991 года — Самарской).

К 1967 году колхоз располагал 5800 га земель, 23 тракторами, 8 комбайнами, 14 автомобилями. Также колхоз владел животноводческим городком на 1011 голов крупного рогатого скота и 3149 голов овец.

В 1960-е годы колхозом были построены клуб, медпункт, сельмаг, почта, школа.
В настоящее время в селе располагается музей истории сел Ставропольского района.

В 2002 году был освящён новый храм «Введение во храм Пресвятой Богородицы».

В 2006 году вошло в состав сельского поселения Большая Рязань.

Достопримечательности 

 Село хорошо известно православным жителям Ставропольского района и Самарской области своими источниками, почитаемыми как святыми. Это источники во имя иконы Божьей Матери «Всецарица» и во имя основателей русского монашества святых Антония и Феодосия.
 Музей «Истории сел Ставропольского района» получил название в 1996 году. Первоначально он назывался «Народный музей колхоза «12 лет Октября». Музей был открыт в 1978 году, в день празднования 33-й годовщины Победы.

Галерея

Литература 

 Т. Г. Масленицкий / Топографическое описание Симбирского наместничества за 1785 г.
 М. Репьев «Симбирский край». — Париж, 1935. — С. 201. 
 Н. Баженов СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СОБОРОВ, МОНАСТЫРЕЙ, ПРИХОДСКИХ И ДОМОВЫХ ЦЕРКВЕЙ СИМБИРСКОЙ ЕПАРХИИ ПО ДАННЫМ 1900 ГОДА (Приложение к Симбирским Епархиальным Ведомостям за 1903 год) Симбирск, Типо-литография А.Т. Токарева., 1903.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Ставропольского района